Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2019 blev afholdt fra 27. – 30. juni 2019, i Esbjerg Kommune. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 22. og 23. juni i Guldborgsund Kommune.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2019
2019